Halloween – boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak meg
Filmművészet
Halloween, horrorfilmes franchise
 Halloween – A rémület éjszakája – John Carpenter 1978-as filmje
 Halloween 2. – 1981-es film
 Halloween 3. – Boszorkányos időszak – 1982-es film
 Halloween 4. – 1988-as film
 Halloween 5. – 1989-es film
 Halloween – Az átok beteljesül – 1995-ös film
 H20 – Halloween húsz évvel később – 1998-as film
 Halloween – Feltámadás – 2002-es film
 Halloween – 2007-es film
 Halloween 2. – 2009-es film
 Halloween – 2018-as film
 Gyilkos Halloween (Halloween Kills) – 2021-es film
 A Halloween véget ér (Halloween Ends) – 2022-es film

Zene
 Haloween, 2003-as Frank Zappa DVD-Audio formátumban megjelent album

Hasonló
 Helloween – német speed metal/heavy metal/power metal együttes
 Halloween probléma – számítástechnikai fogalom